Martin Skutella ist der Name folgender Personen:

* Martin Skutella (Philologe) (1890–1946), deutscher Philologe
 Martin Skutella (Mathematiker) (* 1969), deutscher Mathematiker